Dugend ist der Familienname folgender Personen:

 Enno Dugend (1915–1980), deutscher Komponist
 Eugen Dugend (1879–1946), deutscher Verwaltungsjurist und ab 1933 Präsident des Oberverwaltungsgerichts Oldenburg
 Karl Dugend (1847–1919), 	deutscher Verwaltungsjurist und Präsident des Landesverwaltungsgerichts Oldenburg (1906–1918)